Stapelsjöarna (Stapelsjön) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stapelsjön, sjö i Norrköpings kommun,  (5,55 ha)
Stapelsjöarna (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (16,5 ha)
Stapelsjöarna (Kalls socken, Jämtland, 709864-136781), sjö i Åre kommun,  (9,89 ha)
Stapelsjöarna (Kalls socken, Jämtland, 709864-136871), sjö i Åre kommun,  (13,9 ha)
Stapelsjöarna (Kalls socken, Jämtland, 709890-136689), sjö i Åre kommun,  (10,4 ha)
Stapelsjöarna, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (20,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn